Francesco Paolo Cantelli (1875-1966), mathématicien italien ;
 Giacomo Cantelli (1643-1695), cartographe italien ;
 Girolamo Cantelli (1815-1884), homme politique italien ;
 Guido Cantelli (1920-1956), chef d'orchestre italien.

Autres 
 Classe de Glivenko-Cantelli
 Théorème de Borel-Cantelli
 Théorème de Glivenko-Cantelli

Voir aussi 
 , toponyme et patronyme d'origine italienne.